Gusdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gusdorf (1848–1923), deutschstämmiger Unternehmer und u. a. von 1880 bis 1885 County Commissioner in Taos County, New Mexico
 Georges Gusdorf (1912–2000), französischer Philosoph und Epistemologe